Лужани могу да буду:

 Лужани (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Лужани (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Лужани (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ 
 Лужани (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ 
 Лужани (село), насеље у Црној Гори
 Лужани (Топољчани), насеље у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република
 Лужани (Јичин), насеље у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Лужани (Плзењ-југ), насеље у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Лужани (Храдец Кралове), насеље у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Лужани (Ориовац), насеље у општини Ориовац, Република Хрватска
 Лужани Нови, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Лужани Босански, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ 
 Лужани (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ